«Ба́бите» () — латвийский футбольный клуб из Бабитского края, базируется в краевом центре — селе Пиньки.

В 2017 году название было изменено на «Бабите/Динамо», так как клуб заключил договор о сотрудничестве с рижским клубом . 22 июня 2017 года решением комиссии ЛФФ по дисциплинарным делам клуб из-за грубых нарушений спортивной этики был исключён из чемпионата Высшей лиги.

В 2018 году клуб выступает во Второй лиге.

Результаты выступлений

Главные тренеры 
  Алик Карклиньш (2015)
  Михаил Михолап (2016—2017)
  Александр Горбачёв (2017)

Известные игроки

Примечания

Ссылки 
 
 
 Сайт футбольного клуба «Динамо» Рига

Футбольные клубы Латвии
Бабитский край